TJS  est un code, qui désigne :
 le somoni, la monnaie du Tadjikistan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 le protocole , un standard adopté par l' (OGC) pour définir une manière simple de décrire et d'échanger des données contenant des informations sur des objets géographiques.
 la série de satellites militaires chinois Tongxin Jishu Shiyan.